Vrančić ist der Familienname folgender Personen:

 Antun Vrančić (1504–1573), römisch-katholischer Erzbischof, Wissenschaftler und Diplomat
 Damir Vrančić (* 1985), bosnischer Fußballspieler
 Faust Vrančić (1551–1617), dalmatinischer Universalgelehrter
 Mario Vrančić (* 1989), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Frančič